Белло () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Белло () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Белло () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна

Прізвище 

 Марія Белло — американська акторка.
 Марко Ді Белло — італійський футбольний арбітр
 Менахем Белло — ізраїльський футболіст, захисник
 Мухаммад Белло — султан Сокото в 1817—1837 роках
 Раймон Белло — французький футболіст
 Франсуа Белло — бельгійський політик, член партії «Реформаторський рух»